His Second Wife – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
His Second Wife – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
His Second Wife – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
His Second Wife – cortometraggio del 1913 diretto da Ralph Ince